Miss Nobody – film del 1913 prodotto dalla Nestor Film Company
 Miss Nobody – film del 1917 diretto da William Parke
 Miss Nobody – film del 1920 diretto da  Francis J. Grandon
 Miss Nobody – film del 1926 diretto da Lambert Hillyer
 Panna Nikt (Miss Nobody) – film del 1996 diretto da Andrzej Wajda
 Miss Nobody – film del 2010 diretto da Tim Cox